Daniel Myrick (1963-), est un réalisateur, scénariste, monteur, directeur de la photographie et producteur américain.
 Don Myrick (1940-1993), est un saxophoniste et flûtiste américain.
 Julian Southall Myrick (1880-1969), est un dirigeant de tennis américain..
 Larry Myricks (1956-), est un athlète américain.
Patronyme anglais